Даутартай (Ґіркалніське староство)
 Даутартай (Пагоюкайське староство)